Miejscowości w USA:
 Blue Mound – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Macon
 Blue Mound – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Linn
 Blue Mound – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Tarrant

Gminy w USA:
 Blue Mound (ang. Blue Mound Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Blue Mound (ang. Blue Mound Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macon
 Blue Mound (ang. Blue Mound Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Linn
 Blue Mound (ang. Blue Mound Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Livingston
 Blue Mound (ang. Blue Mound Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon